Acros Crystal é um clube de futebol de Belize. Seu último registro na primeira divisão nacional foi em 1994/95.

Clubes de futebol de Belize